Alois Bauer může být:

 Alois Bauer (1844–1928), českoněmecký politik
 Alois Bauer (1926–1945), český odbojář